Kémiai elem: kémiailag tovább már nem bontható, egyszerű anyag
 Szárazelem: egy vagy több elektrokémiai cella, mely a tárolt kémiai energiát elektromos energiává alakítja át
 Alapelemek: az ókori és középkori alkímia, filozófia alapelemei, melyek tovább már nem bonthatóak